Der Visit Panama Cup Chitré 2014 war ein Tennisturnier, das vom 27. Januar bis 2. Februar 2014 in Chitré, Panama stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 25. bis 27. Januar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 25 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Henrique Cunha
 Dennis Novikov
 Marcelo Demoliner
 Jared Donaldson

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Chitré